Supercharger (von engl. to charge, aufladen) steht für:
 Kompressor (Motoraufladung), mechanischer Lader für Motoren
 Supercharger (Album), Musikalbum der Band Machine Head
 Starpath Supercharger, Steckmodul für Atari-Spielkonsolen
 Tesla Supercharger, Ladestationsnetzwerk für Elektroautos